Adam Czartoryski kan syfta på bland andra:

 Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), polsk adelsman och lärd
 Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), polsk adelsman och tsarrysk minister
 Adam Ludwik Czartoryski (1872–1937), polsk adelsman och beskyddare av de sköna konsterna
 Adam Karol Czartoryski (född 1940), polsk adelsman och kampsportare